Ineos Grenadiers (tidligere kendt som Team Sky fra 2010-2019) er et britisk cykelhold. Holdet blev annonceret d. 26. februar 2009 og har kørt siden 1. januar 2010. Holdets nuværende hoved- og navnesponsor er den britiske kemikalieproducent, Ineos.

Fra den 30. april 2019 blev den britiske kemikalieproducent Ineos ejer og navnesponsor for holdet, der dermed skiftede navn til Team Ineos. Ineos' stifter og hovedaktionær Jim Ratcliffe vil øge holdets årlige budget til knap 350 mio. kr. Første løb under det nye navn og ejer bliver Romandiet Rundt 2019.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2018

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Storbritannien
Etableret i 2009